Новосёлово — село в Томаринском городском округе Сахалинской области России, в 14 км от районного центра.

География 
Находится на берегу Татарского пролива, в устье реки Новосёлка.

История 
Основано в 1870 году как военный пост под названием Отехкоровский для охраны от японцев залежей каменного угля в устье реки Отехкоро.
До 1945 года принадлежало японскому губернаторству Карафуто и называлось . В селе расположена станция Новосёлово-Сахалинское Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги.

Население 

По переписи 2002 года население — 118 человек (61 мужчина, 57 женщин); преобладающая национальность — русские (89 %).

Примечания 

Населённые пункты Томаринского городского округа